Galuška je příjmení několika známých osobností:
 Luděk Galuška (* 1960) – archeolog 
 Miroslav Galuška (1922–2007) – komunistický novinář, politik, ministr kultury 
 Petr Galuška (* 1996) – český fotbalista
 Zdeněk Galuška (1913–1999) – malíř a spisovatel

Externí odkazy 
 

Česká příjmení